Вал (ВАЛ) — многозначный термин и аббревиатура:

Оборонительные сооружения 
 Земляной вал — искусственная насыпь, оборонительное сооружение.
 Змиевы валы — древние оборонительные валы по берегам притоков Днепра.
 Траяновы валы — система древних валов на Украине, в Молдавии и Румынии.
 Перекопский вал — вал на севере Крыма, отделяющий от материковой Украины.
 Петров вал — на территории Волгоградской области.
 Вал Анны Иоановны (Царицынская сторожевая линия) — комплекс оборонительных сооружений, перекрывавший перешеек между реками Дон и Волга от набегов кочевников Поволжья. Использовался с 1720 по 1776 год.
 Вал Адриана — укрепление из камня и торфа поперёк острова Великобритания.
 Вал Антонина — укрепление из камня и торфа поперёк Шотландии.
 Вал Оффы — земляное укрепление на границе между Англией и Уэльсом.
 Вал Чингисхана — древние оборонительные валы на юге Восточной Сибири (Забайкалье).
 Атлантический вал — система долговременных укреплений вдоль европейского побережья Атлантического океана.
 Восточный вал — стратегический оборонительный рубеж немецких войск на советско-германском фронте, построенный к осени 1943.
 Альпийский вал — итальянская система укреплений вдоль северной границы Италии.

Улицы 
 Вал (улица) — тип улиц:
 Верхний Вал — улица в исторической части Киева.
 Земляной Вал — улица в Москве в составе Садового кольца.
 Коровий Вал — улица в Замоскворечье Москвы.
 Крымский Вал — улица в Москве.
 Камер-Коллежский вал — кольцо улиц в Москве.
 Нижний Вал — улица в исторической части Киева.
 Трехгорный вал — улица в Москве.

Техника 
 Вал (ЕСДП) — термин, условно применяемый в Единой системе допусков и посадок для обозначения наружных элементов деталей, включая и нецилиндрические элементы
 Вал (деталь машин) — деталь, предназначенная для передачи механической энергии:
 Гибкий вал — конструкция, передающая крутящий момент между осями, значительно меняющими ориентацию друг относительно друга.
 Коленчатый вал — деталь сложной формы, имеющая консоли для крепления шатунов.
 Карданный вал — конструкция, передающая крутящий момент между осями, находящимися в разных плоскостях.
 Распределительный вал — основная деталь газораспределительного механизма, служащего для синхронизации тактов работы двигателя.
 «Вал» — советское автоматическое стрелковое оружие.
 ПРП-3 «Вал» — советский подвижный пункт ракетно-артиллерийской разведки.
 «Вал» — малый разведывательный корабль (МРЗК) проекта 393А ВМФ СССР, электроход.

Архитектура 
 Вал (также валик) — архитектурный облом, полукруглый в поперечном сечении

Топонимы 
 Вал — деревня в Чашникском районе Витебской области, Белоруссия.
 Вал — деревня в Борисовском районе Минской области, Белоруссия.
 Вал — деревня в Собинском районе Владимирской области, Россия.
 Вал — село в Ногликском районе Сахалинской области, Россия.
 Вал — древнерусское городище в Луцком районе Волынской области, Украина.

 Девятый Вал — посёлок в Надеждинском районе Приморского края.
 Петров Вал — город в Камышинском районе Волгоградской области, Россия.
 Вал-Верде — округ штата Техас Соединённых Штатов Америки.
 Вал-ди-Канс — бразильский аэропорт в бразильском городе Белен.
 Вал-Руда — село в Польше, находящееся в гмине Радлув Тарнувского повята Малопольского воеводства.
 Вал-Сюзон — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.

Реки 
 Вал (река на Сахалине)

Персоналии 
 Вал Логсден Фитч — американский физик.
 Вал, Енню (род. 1980) — норвежская певица, автор песен и писательница.

Экономика 
 Вал Гамбурцева — комплекс нефтяных месторождений в Ненецком автономном округе (Архангельская область).
 Валовой национальный продукт — стоимость товаров и услуг, произведённых резидентами государства.
 Валовой внутренний продукт — рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведённых за год.
 Валовой национальный доход — сумма доходов, полученных резидентами данной страны.

Метрология 
 Вал (мера веса) — индийская мера веса.

Аббревиатура 
 ВАЛ или VAL — Автоматический лёгкий состав
 ВАЛ или ВА — авиакомпания «Внуковские авиалинии»
 Вал. — Валенсия (Испания)
 Вал. — Валентин, Валентина
 вал. — валентность
 вал. — валютный
 ВАЛ — Всероссийская альтерглобалистская лига, Всеобщая альтерглобалистская лига (молодёжное движение, Москва) www.val-info.ru
 ВАЛ — Всероссийская антирейдерская лига

Геология 
 Вал (в геоморфологии) — узкая, длинная и невысокая форма рельефа;
 Вал (в тектонике и структурной геологии) — вытянутая положительная платформенная структура;

Другое 
 Вал — комбинированные военные учения стран Варшавского договора, проводившиеся летом 1977 года.
 Снежный вал — протяжённая насыпь из снега.
 Береговой вал — естественная насыпь на берегу реки.

См. также 
 Девятый вал (значения)
 Валы
 Вали
 Валик